Аро́льдо () — четырёхактная опера Джузеппе Верди на либретто Франческо Марии Пьяве. Является редакцией оперы «Стиффелио».

Роли

Краткое содержание

Записи

Примечания 

Оперы на итальянском языке